Anand (district), een district in de Indiase staat Gujarat
 Anand (stad), een stad in de Indiase staat Gujarat

Zie ook
 Viswanathan Anand, een Indiase schaker